Die Premjer-Liga 2021/22 war die 30. Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball und die 18. unter dem Namen Premjer-Liga. Sie wurde am 23. Juli 2021 eröffnet und am 21. Mai 2022 beendet.

Veränderungen gegenüber der Saison 2020/21 
Aufgrund des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022 schloss die UEFA alle russischen Mannschaften bis auf Weiteres von der Teilnahme an allen Europapokalwettbewerben aus. In den laufenden Wettbewerben war davon noch Spartak Moskau betroffen, das im Achtelfinale der Europa League auf RB Leipzig getroffen wäre.

Der Meister hätte sich normalerweise für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23 qualifiziert, der Vizemeister für die 3. Qualifikationsrunde. Der Drittplatzierte wäre in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League 2022/23 an den Start gegangen, der Viertplatzierte in der 2. Qualifikationsrunde.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 Der Meister der Premjer-Liga 2020/21:
  Zenit St. Petersburg
 Die verbliebenen Mannschaften der Premjer-Liga 2020/21:
  Spartak Moskau
  Lokomotive Moskau
  Rubin Kasan
  FK Sotschi
  ZSKA Moskau
  FK Dynamo Moskau
  FK Chimki
  FK Rostow
  FK Krasnodar
  Achmat Grosny
  Ural Jekaterinburg
  FK Ufa
  Arsenal Tula
 Die zwei festen Aufsteiger aus der Perwenstwo FNL 2020/21:
  Krylja Sowetow Samara
  FK Nischni Nowgorod

Statistiken

Tabelle 
Regelung bei Punktgleichheit
Sollten zwei oder mehr Mannschaften in der Tabelle punktgleich stehen, werden nacheinander folgende Vergleichsregeln angewendet, um die Platzierung der Mannschaften festzulegen. Anders als z. B. in der deutschen Fußball-Bundesliga entscheidet nicht zuerst die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich, anschließend die Anzahl der gewonnenen Spiele:

 direkter Vergleich
 Gesamtzahl der Siege
 Gesamttordifferenz
 Gesamtzahl der erzielten Tore
 Gesamtzahl der auswärts erzielten Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird. Der Ausschluss aller russischer Mannschaften von UEFA-Europapokalwettbewerben ist ab dem 19. Spieltag berücksichtigt.

Torschützenliste 
Bei Gleichstand in der Torschützenliste entscheiden die geringere Anzahl an Elfmetertoren und danach die kürzere Einsatzzeit in der Saison.
 Stand: Endstand

Relegation 
Der 13. und 14. der Premjer-Liga spielten gegen den Dritten und Vierten des Perwenstwo FNL 2021/22 um die Qualifikation für die Premjer-Liga 2022/23. Die Hinspiele fanden am 25., die Rückspiele am 28. Mai 2022 statt.

|}

Die Meistermannschaft von Zenit St. Petersburg 
In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

 Sardar Azmoun (15/7); Danila Chotuljow (1/-); Kirill Krawzow (9/-); Daniil Kusnezow (4/-); Jaroslaw Rakyzkyj (15/1) verließen den Verein während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Premjer-Liga-Saison
Fußballsaison 2021/22